Jan Gijselingh kan verwijzen naar:
Jan Gijselingh (de oude) (1629-1667) beeldhouwer
Jan Gijselingh (de jonge) (1650-1718) beeldhouwer in Amsterdam